! F